Kompletní seznam extraligových zápasů HC Oceláři Třinec – HC Sparta Praha v České hokejové extralize. Týmy se v každé sezóně utkávají 4×. Krom toho na sebe narazily v play-off v sezóně 2001/2002, kde v sérii hrané na 4 vítězné zápasy zvítězila Sparta 4:2 na zápasy.

Bilance po sezoně 2022/2023

Reference

Externí odkazy 
 80 let třineckého hokeje 1929 – 2009 – Eduard Machaczek  
 web HC Oceláři Třinec

HC Oceláři Třinec
Hokejové seznamy
HC Sparta Praha